2 miejscowości w Polsce: 
 Lubieniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz 
 Lubieniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew